Андрей Степанович Москалёв (28 сентября 1923 — 27 марта 2003) — самодеятельный композитор, участник Великой Отечественной войны, автор музыки гимна Каменска-Шахтинского «Жемчужина на Северском Донце», а также песен «Каменские патриоты», «Город родной», «Донецкий вальс», «Колхозная лирическая», «Песня о встрече», «Баллада о солдате» и другие.

Биография 
Родился 28 сентября 1923 года.

Рано потерял родителей. Воспитывался в одесском детском доме.

Окончил музыкальную школу.

С 1948 года работал музыкальным руководителем в детском саду «Сказка» химкомбината «Россия».

В 1952 году впервые со сцены клуба «Авангард» прозвучала песня на его музыку.

Умер 27 марта 2003 года.

Память 
 На доме по ул. Арсенальной 8 — Москалеву установлена мемориальная доска.

Примечания

Ссылки 
 Москалев Андрей Степанович

Кавалеры ордена Отечественной войны II степени